Grupp G i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 104 mål på 30 matcher, vilket gav ett snitt på 3,47 mål per match.

12 mål
 Memphis Depay

5 mål

 Erling Haaland
 Burak Yılmaz

4 mål

 Fatos Bećiraj
 Davy Klaassen

3 mål

 Vladislavs Gutkovskis
 Stevan Jovetić
 Luuk de Jong
 Donyell Malen
 Mohamed Elyounoussi
 Alexander Sørloth
 Kristian Thorstvedt
 Kerem Aktürkoğlu
 Hakan Çalhanoğlu
 Halil Dervişoğlu

2 mål

 Reece Styche
 Roberts Uldriķis
 Adam Marušić
 Steven Berghuis
 Georginio Wijnaldum
 Serdar Dursun
 Kenan Karaman
 Ozan Tufan
 Cengiz Ünder

1 mål

 Tjay De Barr
 Liam Walker
 Andrejs Cigaņiks
 Dāvis Ikaunieks
 Jānis Ikaunieks
 Raimonds Krollis
 Roberts Savaļnieks
 Risto Radunović
 Marko Simić
 Žarko Tomašević
 Nikola Vujnović
 Ilija Vukotić
 Donny van de Beek
 Steven Bergwijn
 Arnaut Danjuma
 Virgil van Dijk
 Denzel Dumfries
 Cody Gakpo
 Guus Til
 Jonas Svensson
 Merih Demiral
 Orkun Kökçü
 Mert Müldür
 Çağlar Söyüncü
 Yusuf Yazıcı

1 självmål
 Merih Demiral (mot Lettland)

Källor
 Uefa.com

Referenser

G